Wicked (engelsk: "ond", "syndig") kan hentyde til flere artikler:
Wicked! – et musikalbum fra bandet Scooter
Wicked (musical) – en musical af Stephen Schwartz
The Wicked – et finsk black metal-band